Arma X – immaginario progetto governativo dei fumetti Marvel Comics
Arma X – arco narrativo a fumetti realizzato da Barry Windsor-Smith su Marvel Comics Presents nn. 72-84 nel 1991
Arma X – uno dei nomi in codice del personaggio Wolverine
Arma X – uno dei nomi in codice del personaggio Garrison Kane